Max Factor — лінія косметики від Coty, Inc. Засновано в 1909 році як Max Factor & Company Максиміліаном Факторовичем, косметологом з Польщі . 

Max Factor спеціалізується на макіяжі для кіноіндустрії. До продажу у 1973 році за 500 млн дол. США (приблизно 3 млрд доларів у 2017 році) компанія Max Factor & Company належала декільком поколінням сім'ї, ставши в той час міжнародною компанією. Procter & Gamble придбали компанію в 1991 році.

Історія 

Після імміграції з Конгресу Польщі до США в 1904 році Макс Фактор перевіз свою сім'ю та бізнес до Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, побачивши можливість надавати перуки на замовлення та театральний макіяж зростаючій кіноіндустрії. Окрім продажу власних косметичних засобів, він незабаром став дистриб'ютором західного узбережжя як Leichner, так і Minor, двох провідних виробників театрального макіяжу.

У перші роки створення фільмів жирова фарба у формі палички, хоча і прийнятий макіяж для використання на сцені, не могла бути нанесена досить тонко, ані кольори не задовільно працювали на екрані. Фактор почав експериментувати з різними сполуками, намагаючись розробити відповідний макіяж для нового плівкового середовища. До 1914 року він вдосконалив свій перший косметичний продукт. Завдяки цьому великому досягненню в його честь, Макс Фактор став авторитетом у галузі косметики у кіновиробництві. Незабаром кінозірки прагнули спробувати його «гнучку масляну фарбу».

У перші роки бізнесу Фактор особисто застосовував свою продукцію для акторів та актрис. Він здобув репутацію того, що зміг налаштувати макіяж, щоб представити акторів та актрис в найкращому світлі на екрані. Серед його найвизначніших клієнтів були Мейбл Норманд, Бен Турпін, Глорія Суонсон, Мері Пікфорд, Пола Негрі, Жан Харлоу, Клодетт Колберт, Бетт Девіс, Норма Ширер, Джоан Кроуфорд, Люсіль Болл і Джуді Гарленд . Як результат, практично всі великі кіноактриси стали постійними клієнтами салону краси Max Factor, розташованого неподалік від Голлівудського бульвару .

У 1918 році Макс Фактор завершив розробку своєї асортименту пудри для обличчя «Color Harmony», яка завдяки своїй широкій палітрі відтінків дозволила йому налаштувати та забезпечити більш послідовний макіяж для кожного окремого актора чи актриси. Він створив багато виступів для цих актрис, таких як губи у формі серця / пірро Клари Боу. Роками пізніше він перебільшив природні повні губи Джоан Кроуфорд, щоб відрізнити її від багатьох майбутніх зірок, що копіюють створений ним образ Клари Боу. Він також створив відтінки спеціально для них: платиновий (для Жана Харлоу ), спеціальний середній (для Джоан Кроуфорд ), темний (для Клодетт Колберт ) та світло-єгипетський (для Лени Горн ). Для Рудольфа Валентіно він створив макіяж, який доповнював його колір обличчя, і маскував темряву шкіри на екрані.

У 1920 році Макс Фактор погодився на пропозицію свого сина Франка і офіційно почав називати свою продукцію «макіяжем» на основі дієслівної фрази «складати» (своє обличчя). До цього часу використовувався термін «косметика»; термін «макіяж» вважався вульгарним, його вживали лише люди в театрі чи з сумнівною репутацією, а не те, що використовували у чемному суспільстві.

У 1922 році, відпочиваючи з дружиною в Європі, Фактор відвідав штаб-квартиру Лейхнера у Німеччині. Тоді він був найбільшим роздрібним продавцем їх театральної масляної фарби, однак його кинули і чекали біля стійки реєстрації.  Засмучений такою обробкою, він пішов і негайно повідомив своїх синів про початок продажу власної марки жирової фарби. До того часу Фактор робив власну масляну фарбу для використання своїми клієнтами, але не робив спроб продавати її, поки представляв інші бренди. Тепер він зосередився на власній продукції, яку пропонував у розбірній трубці, а не у формі палички, яку використовували інші виробники. Його масляна фарба для трубки була не тільки більш гігієнічною, але й могла застосовуватися більш тонко і рівномірно. Незабаром версія Max Factor стала провідним брендом.

До 1920-х р. його сини Девіс і Френк брали активну участь у бізнесі, а генеральний директор Девіс і Френк допомагали його батькові в розробці нових продуктів.

У 1925 році компанія отримала найбільше замовлення на сьогоднішній день, коли їй довелося виконати оперативне замовлення на поставку 600 галонів легкого маслинового макіяжу для зйомок фільму «Бен-Хур», щоб гарантувати, що колір шкіри додаткових матеріалів, використаних у зйомках, проводився в Америці. збігався б із темнішими шкіряними італійськими статистами у сценах, знятих в Італії.

У 1926 році для фільму Маре Нострум Макс та Френк Фактор розробили перший водонепроникний театральний макіяж.

До 1920-х років минулого століття Макс Фактор стає відомим поза кінофільмами, що призвело до того, що на початку 1930-х років компанія створила власний відділ зв’язків з громадськістю.

Національний розподіл 
Незважаючи на те, що Макс Фактор був дуже радий, що компанія залишається спеціалізованим постачальником продуктів для кіноіндустрії, його діти були впевнені, що вони могли б виростити компанію набагато більшим підприємством. Національний розподіл розпочався в 1927 році, коли Sales Builders, створена дистриб'юторська компанія, отримала права на рекламу, розповсюдження та продаж продукції Factor. 

Завдяки міцному зв'язку з кіноіндустрією, Макс Фактор зміг використовувати рекомендації знаменитостей при рекламі своєї продукції. В обмін на номінальну виплату актрисі 1 долар США, реклама також сприятиме просуванню останнього фільму зірки.

Розвиток Panchromatic 
Впровадження звуку на плівці призвело до заміни старих галасливих вугільних вогнів на вольфрамові вогні, які були набагато гарячішими і створили більш м’яке світло. У той же час ортохроматичну плівку, яка до цього часу використовувалася промисловістю, замінила надчутлива швидша панхроматична плівка, яка помітно затемнила кольори шкіри. Ці розробки вимагали півроку інтенсивного розвитку, щоб створити макіяж, сумісний з новим середовищем. Оскільки вони були розроблені для чорно-білої плівки, існуючі вироби були непридатні для повсякденного використання. Цей новий макіяж Panchromatic був зареєстрований у жовтні 1929 р.

Розробка Pan-Cake 
Розвиток плівки Technicolor вимагав від компанії розробити нову лінійку продуктів, оскільки існуючий панхроматичний макіяж залишив на шкірі невеликий блиск, який відбивав навколишні кольори. Через те, наскільки погано вони виглядали кольорово, багато акторів та актрис відмовлялися зніматися в кольорових фільмах. Оскільки в той час Макс Фактор одужував від удару фургона, Френк Фактор взяв на себе ініціативу протягом двох років, необхідних для розробки відповідного макіяжу, спочатку названого "TD", а потім перейменованого в "Pan-Cake" серії. Він продавався у твердій формі торта і наносився вологою губкою, що забезпечувало перевагу приховування недоліків шкіри під прозорим матовим покриттям. Його перша поява відбулася у фільмі Vogues 1938 року .  Макіяж Pan-Cake був зроблений для зовнішнього вигляду на екрані, але його можна було носити для повсякденного вигляду. 

Це було негайним хітом, і його переваги призвели до того, що жінки викрали його з кінофільмів та використовували в приватному режимі. Єдиним його недоліком для повсякденного використання було те, що його не можна було використовувати вночі, оскільки він робив шкіру занадто темною під усіма, крім потужних вогнів, що використовуються у кіностудіях. Поки Max Factor хотів зарезервувати продукт для використання у фільмах, Frank Factor був відкритий до комерційних можливостей і розпочав розробку більш світлих відтінків. У той час компанія була здатна виробляти лише достатньо для задоволення попиту студії, що відкладало комерційний випуск, поки виробництво не можна було збільшити. Компанія використала випуск Vogues 1938 року в серпні 1937 року, а через п'ять місяців The Goldwyn Follies, другий фільм, який використовував макіяж, для комерційного випуску Pan-Cake для публіки за підтримки кольорової національної рекламної кампанії. Це одразу стало найшвидшим і найпопулярнішим на сьогодні одиничним макіяжем, а також стандартним макіяжем, що використовується у всіх фільмах Technicolor.

Мікрометр краси 
У 1930-х роках Фактор допоміг розробити маскоподібний пристрій для вимірювання контурів облич випробовуваних. Він назвав його «Мікрометром краси». Його метою було виявити навіть ледь помітні структурні недоліки, які можуть бути збільшені та помітніші на камері. Потім технік міг нанести макіяж, щоб замаскувати проблему.

Смерть Макса Фактора 
Після смерті Макса Фактора в 1938 році Френк Фактор взяв ім'я Макс Фактор, молодший, і розширив приватну косметичну фірму, що продовжує існувати, разом із членами найближчої родини, включаючи Сідні Фактор, Луї Фактор, Девіс Фактор та Макс Фірештейн.

У 1939 році Макс Фактор-молодший розпочав розробку помади, яка не змащує і одночасно не дратує, і не змінювати колір. Результат вийшов у 1940 році під назвою «Tru-Color» у шести відтінках червоного.

Під час Другої світової війни Max Factor розробив макіяжні відтінки для використання Корпусом морської піхоти США для маскування обличчя.

У 1947 році, після 26 місяців розробки Максом Фактором-молодшим, компанія випустила «Pan-Stik» - кремовий макіяж, що постачається у формі палички і призначений для використання останніх змін у освітленні студії та кінофільмах. Цей продукт швидко наносився, а також не жирний. Він був оприлюднений для громадськості в 1948 році і негайно мав комерційний успіх.

У 1951 році компанія розширила свій асортимент, пропонуючи асортимент чоловічих шампунів, лосьйонів після гоління, дезодорантів та пінок для гоління.

Впровадження кольорового телебачення привело компанію до розробки кольорового телевізійного макіяжу Max Factor, який став стандартом для використання в кольоровому телебаченні.

У 1955 році компанія випустила  «Electrique», свій перший аромат, а через три роки  «Primitif».

У 1956 р. Max Factor Inc. придбали Sales Builders, які до того часу займались усіма своїми національними продажами та розподілом.  Це призвело до повної реорганізації американського ринку, відділу реклами, продажу та дистрибуції.

До 1960-х років Макс Фактор-молодший, Макс Фірештейн та онуки Дональд Фактор, Альфред Джей Фірештейн та Честер Лі Фірештейн все ще брали участь. Під його керівництвом у 1965 році Макс Фактор-молодший заснував «Geminesse» - лінію косметики, засобів догляду за шкірою та парфумерії, які продавались лише клерками у формі у універмагах. Упаковка та продукти були різними; багато контейнерів були спроектовані так, щоб нагадувати грецькі скульптури.

На початку 1960-х компанія стала державною компанією та розмістила свої акції класу А на Нью-Йоркській фондовій біржі. У цей період також третє покоління родини Фактор, Барбара Фактор, Девіс-молодший Фактор, Дональд Фактор, Альфред Фірештейн і Честер Фірештейн, піднялися на керівні посади в компанії. Зараз його місце роботи - музей, розташований у центрі Голлівуду.

Злиття з Norton Simon 
На початку 1970-х років Сідні Фактор вийшов з правління, а Барбара Фактор, Дональд Фактор та Девіс-молодший Фактор з третього покоління також залишили компанію, щоб переслідувати інші інтереси. Як наслідок, зменшилась участь родини. Девіс Фактор все ще був головою правління, тоді як Альфред Джей Фірештейн був президентом і генеральним директором, коли в 1973 році компанія погодилася об'єднатися з Нортоном Саймоном. Ця подія була зіпсована через кілька тижнів раптовою смертю Альфреда Джея Фірештейна у віці 48 років. Честер Фірештейн змінив його на посаді президента компанії, лише через три роки у 1976 році він подав у відставку, щоб присвятити свій час своїм особистим інтересам; його замінив не сімейний. Його від’їзд разом із виїздом Макса Фактора-молодшого у тому ж році означав, що зараз члени найближчої родини Макса Фактора не працюють у компанії.

Під час управління Честером Фірештейном компанія розширилася за кордоном і випустила багато нових продуктів, включаючи мускус для чоловіків, водонепроникний макіяж UltaLucent і, в 1975 році, успішну лінійку ароматів Halston, яка швидко стала другим найбільш продаваним дизайнерським ароматом у світі, відстаючи від Chanel No5.

Саме за Нортона Саймона Max Factor випустив «Maxi» - лінію косметики, спрямовану на молодого та кмітливого споживача. Maxi продавав товари, спрямовані на смак підлітків, такі як блиск для губ, кольорові втирання та помади «настрій». Maxi отримувала конкуренцію з лідерами ринку Bonne Bell та CoverGirl. Ні Maxi, Geminesse, ні Max Factor не змогли підняти зменшення прибутку та частки ринку компанії.

У 1983 році Нортона Саймона взяв на себе Есмарк, до цього часу ніхто з родини Фактор не був залучений до повсякденних операцій компанії. Через рік Esmark об'єднався з Beatrice Foods, яка потрапила Max Factor у свій підрозділ краси Playtex і перенесла штаб-квартиру Max Factor з Лос-Анджелеса в Стемфорд, штат Коннектикут. У 1986 році Рональд Перелман з Revlon придбав підрозділ краси Playtex за 500 мільйонів доларів. У 1991 році Revlon продав Max Factor компанії Procter & Gamble за 1,5 мільярда доларів.

До першого кварталу 2010 року компанія Procter & Gamble припинила виробництво Max Factor у США, натомість зосередивши свої маркетингові зусилля на більш успішній лінійці косметики CoverGirl. Max Factor продовжував продаватися за кордоном. 

У червні 2015 року Max Factor був одним із ряду косметичних брендів, придбаних у P&G компанією Coty  за 12 мільярдів доларів. Coty відновив Max Factor у 2018 році.

Інновації 
Max Factor приписують багато косметичних інновацій, серед яких:

 1914: Випущений перший косметичний засіб, виготовлений спеціально для кінофільмів, тонша жирова фарба, виготовлена в 12 відтінках. Він був у кремовій формі і розфасований у банки, на відміну від більш товстих жирових фарб, що використовуються для театру.
 1917: Випущений  «Supreme Liquid Whitener», який забезпечував засоби для отримання алебастрової гладкості на шиї, плечах, руках і руках.
 1918: Випущена «Колірна гармонія», асортимент пудри для обличчя, яка завдяки своїй широкій палітрі відтінків дозволила налаштувати послідовний макіяж для окремого актора чи актриси.
 1925: Випущений «Supreme Factor's Supreme Nail Polish», металевий горщик з порошком бежевого кольору, який посипали на нігті і наповнювали буфером із замші, щоб надати нігтям блиск і трохи відтінку.
 1927: Випущений «Товари для відтінків нігтів», невеликий порцеляновий горщик, що містить вершки кольорового троянди. Нанесений на ніготь і відшліфований, він надавав природного кольору троянди. Також вийшов «Society Nail White». Це була трубочка з крейдяною білою рідиною, яку наносили під кінчики нігтів і залишали сушитися. Кінцевий результат нагадував сучасний французький манікюр.
 1928: Розробив косметику спеціально для використання у чорно-білих фільмах. За це нововведення Макс-старший був нагороджений премією Оскар.
 1930 : Винайдений блиск для губ.
 1932 : Розробив лінію «Телевізійний макіяж», спеціально для задоволення потреб телебачення.
 1934: Випущена рідка емаль для нігтів, попередниця сучасних лаків для нігтів.
 1935 : Відкрив салон макіяжу Max Factor у Лос-Анджелесі.
 1937 : вийшов «Pan-Cake», попередник сучасного макіяжу для тортів, спочатку розроблений для кольорових фільмів.
 1940 : Випущена помада «Tru-Color», перша губна помада, яка не змазує. Створив форму «Лук мисливця», яка є популярною серед пін-апів.
 1948 : Випущений макіяж «Pan-Stik».
 1954 : Випущений оригінальний консилер «Erace» та розроблена лінійка косметики спеціально для потреб кольорового телебачення. (Ця лінія залишалася стандартною для телевізійної косметики до появи HDTV ).
 1971 : Випущений перший «водонепроникний» макіяж.
 1980: дочірня компанія Японії придбала антиоксидант, отриманий із вина саке, під назвою Pitera . Згодом було запущено секретний ключ Max Factor разом з Pitera, який згодом буде перейменований на SK-II .
 1988: Випущена перша у світі прозора безбарвна туш
 2000: Запущено перший 12-годинний довговічного-передачі кольору губ, «Lipfinity» помада
 2008: Випущена "Туш для вій «False Lash Effect»

Примітки

Джерела

Посилання 
 Вебсайт Max Factor 
 Музей Макса Фактора
 Візажист Max Factor Ян Томас - відеоінтерв’ю
 Колишній креативний директор Max Factor Ясун Мартц 

Виробники косметики США
Сторінки з неперевіреними перекладами